Фен-ла-Фолі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 90 км на південний захід від Парижа, 45 км на північний захід від Орлеана, 29 км на південний схід від Шартра.

Історія 

1 січня 2016 року Фен-ла-Фолі, Беньоле, Жерміньонвіль i Віабон було об'єднано в новий муніципалітет Еоль-ан-Бос.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 131 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 319,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Фен-ла-Фолі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фен-ла-Фолі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар